Die Lappland-Rennen sind internationale alpine Skirennen in Levi in der finnischen Provinz Lappland.

Sie wurden erstmals im Jahr 2000 als Europacuprennen (je zwei Slaloms und Riesenslaloms der Herren) ausgetragen und im Februar 2004 mit zwei Slaloms der Damen erstmals als Weltcuprennen – den ersten auf finnischem Boden – veranstaltet. Nachdem im März 2006 wiederum zwei Weltcupslaloms der Damen zur Austragung gekommen waren, findet seit der Saison 2006/2007 jährlich ein Weltcupslalom der Damen und der Herren statt. Der Termin wurde auf Mitte November verlegt, um die Zeit zwischen dem Weltcupauftakt Ende Oktober in Sölden und den Nordamerikarennen ab Ende November zu überbrücken. Obgleich Levi wegen seiner geografischen Lage rund 170 km nördlich des Polarkreises als schneesicher gilt, mussten in den Jahren 2007, 2011 und 2015 die Rennen wegen Schneemangels abgesagt werden. Die Slaloms werden auf der Piste Levi Black ausgetragen. Sie ist die nördlichst gelegene und mit einer Starthöhe von 438 Metern sowie einer Zielhöhe von 258 Metern zugleich die niedrigst gelegene Piste im Alpinen Skiweltcup.

Weltcup-Podestplatzierungen

Damen

Siegerinnenliste 2004–2022

Herren

Siegerliste 2006–2019

Weblinks 
 World Cup Levi (finnisch, englisch)
 Weltcuprennen in Levi auf der Website des Internationalen Skiverbandes

Einzelnachweise 

Alpiner Skiwettbewerb
Sportveranstaltung in Finnland
Kittilä
Ski Alpin (Finnland)